Zelandiscus är ett släkte av snäckor. Zelandiscus ingår i familjen Charopidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Zelandiscus